Le detentrici sono Kimiko Date e Casey Dellacqua, ma quest'ultima ha deciso di non partecipare e quindi Kimiko Date difenderà il titolo in coppia con Ajla Tomljanović, che sono state battute nei quarti da Alla Kudrjavceva e Anastasija Rodionova, che a loro volta hanno perso in finale contro Peng Shuai e Zhang Shuai per 3-6, 7-65, [10-6].

Teste di serie

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (primo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Anabel Medina Garrigues (semifinale)

  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (finale)
  Peng Shuai /  Zhang Shuai (Campionesse)

Tabellone

Note 
 

PTT Pattaya Open 2014
WTA Tour 2014